Ludwig Traube kan syfta på följande personer:

* Ludwig Traube (1818–1876), tysk patolog och kliniker
 Ludwig Traube (1861–1907), tysk filolog och paleograf